Kap Darnley ist der Name folgender Kaps:

 Kap Darnley (Antarktika) im Mac-Robertson-Land
 Kap Darnley (Südgeorgien) an der Jacobsen Bight